Obhájcem titulu byla první nasazená slovinsko-srbská dvojice Katarina Srebotniková a Nenad Zimonjić.

Vítězem se stal nenasazený australsko-americký pár Casey Dellacquová a Scott Lipsky, který ve finále přehrál první nasazenou slovinsko-srbskou dvojici Katarina Srebotniková a Nenad Zimonjić po setech 6–7, 6–4 a v rozhodujícím vítězném supertiebreaku 10–7. Získal tak první grandslam a prémii 100 000 eur.

Nasazení párů 
  Katarina Srebotniková /  Nenad Zimonjić (finále)
  Vania Kingová /  Daniel Nestor (1. kolo)
  Květa Peschkeová /  Ajsám Kúreší (2. kolo)
  Jelena Vesninová /  Max Mirnyj  (2. kolo)
  Čeng Ťie /  Mahesh Bhupathi (2. kolo)
  Liezel Huberová /  Wesley Moodie  (1. kolo)
  Iveta Benešová /  Leander Paes (čtvrtfinále)
  Lisa Raymondová /  Oliver Marach (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Externí odkazy 
 Pavouk smíšené čtyřhry

Smíšená čtyřhra